Yuanling ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Yuanling (沅陵县) der bezirksfreien Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yuanling (Huaihua)
dessen Hauptort, die Großgemeinde Yuanling (沅陵镇), siehe Yuanling (Yuanling)

 das Straßenviertel Yuanling (园岭街道) im Stadtbezirk Futian in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yuanling (Futian) 

 der Name eines Bistums, das Bistum Yuanling im Erzbistum Changsha

 das Grab (chin. 元陵; Pinyin: Yuanling) des Tang-Kaisers Daizong (Li Yu) in Fuping, Shaanxi, siehe Yuanling-Mausoleum